Jacobitas puede referirse a:

 Los jacobitas — el movimiento político que intentaba conseguir la restauración en los tronos de Inglaterra y Escocia a los miembros de la Casa de Estuardo.
 Los jacobitas — partidarios de Iglesia Siria-Ortodoxa.